Un temple de Thot est un temple égyptien dédié au culte du dieu Thot. Il en existe plusieurs :
 temple de Thot (Qasr el-Agoûz)
 temple de Thot (El Kab)
 temple de Thot (Hermopolis)

Index égyptologique
Thot